Worst steht für:

 Worst (Manga)
 "Hans Worst", (Hanswurst), Heinrich von Braunschweig zu Wolfenbüttel in Luthers Schrift Wider Hans Worst (1541)

Worst ist der Familienname folgender Personen:
 Annemarie Worst (* 1995), niederländische Radsportlerin
 Heinrich Worst (* 1913), deutscher Fußballspieler
 John H. Worst (1850–1945), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Worst Case
 Worster